Burg Laubegg ist der Name folgender Burgen:
Burg Laubegg (BE), Burgruine bei Boltigen, Kanton Bern
Burg Laubegg (ZH), abgegangene Burg bei Rafz, Kanton Zürich
Burg Laubegg (Bodman-Ludwigshafen), abgegangene Burg bei Bodman-Ludwigshafen, Baden-Württemberg